HMO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto General Ignacio Pesqueira García di Hermosillo (Messico)
 hmo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua hiri motu
 HMO – Human Milk Oligosaccharides, oligosaccaridi del latte umano